Емілі Бергл () — американська актриса театру кіно і телебачення. Вона почала свою кар'єру з головної ролі у високо бюджетному фільмі «Керрі 2: Лють» в 1999 році, за яку вона була номінована на премію «Сатурн». Відома своїми ролями в телесеріалах «Викрадені», «Люди в деревах», «Саутленд» і «Відчайдушні домогосподарки», де вона знімається в даний час.

Фільмографія

Примітки

Джерела 
 
 
 Emily Bergl — Official Website
 Emily Bergl Interview by Beth Stevens on Broadway.com 
 Emily's Men in Trees blog on TVGuide.com

Акторки США

Британські емігранти до США